Långören kan syfta på följande platser:

Finland

Österbotten

 Långören, Nykarleby, Österbotten,  (2 km²)
 Långören, Kronoby, Österbotten,  (2 ha)
 Långören, Korsholm, Österbotten,  (17 ha)
 Långören, Vasa, Österbotten, 
 Långören, Närpes, Österbotten,  (20 ha)

Åland 

 Långören (Lemland, Åland),  (21 ha)
 Långören (vid Hättorna, Kumlinge, Åland),  (8 ha)
 Långören (Sottunga, Åland),  (6 ha)
 Långören (vid Björkö, Kumlinge, Åland),  (7 ha)
 Långören (vid Sälskär, Kumlinge, Åland),  (13 ha)
 Långören (vid Lillappo, Kumlinge, Åland),  (10 ha)
 Långören (sydväst Fiskö, Brändö, Åland),  (1 ha)
 Långören (nordväst Fiskö, Brändö, Åland),  (6 ha)
 Långören (nordost Jurmo, Brändö, Åland),  (12 ha)
 Långören (Eckerö, Åland),  (9 ha)

Egentliga Finland

 Långören, Houtskär, Åboland, 
 Långören (vid Verkan, Korpo), Åboland,  (2 ha)
 Långören (vid Gyltö, Korpo), Åboland,  (3 ha)
 Långören (vid Stenskär, Nagu), Åboland,  (3 ha)
 Långören (vid Sorpo, Nagu), Åboland,  (2 ha)
 Långören (sydväst om Trunsö, Nagu), Åboland,  (12 ha)
 Långören (öster om Trunsö, Nagu), Åboland,  (4 ha)
 Långören (vid Lökholm, Nagu), Åboland,  (15 ha)
 Långören (söder om Stenskär, Nagu), Åboland,  (9 ha)
 Långören (vid Borstö, Nagu), Åboland,  (3 ha)
 Långören (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)
 Långören (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)

Nyland

 Långören (vid Stora Sandö, Raseborg), Nyland,  (1 ha)
 Långören (vid Jussarö, Raseborg), Nyland,  (1 ha)
 Långören, Kyrkslätt, Nyland,  (7 ha)
 Långören (vid Sveaborg, Helsingfors), Nyland,  (2 ha)
 Långören (vid Östersundom, Helsingfors), Nyland, 
 Långören, Sibbo, Nyland,  (5 ha)
 Långören, Borgå och Sibbo, Nyland,  (0 ha)
 Långören (söder om Emsalö, Borgå), Nyland,  (5 ha)
 Långören (vid Tirmo, Borgå), Nyland,  (1 ha)
 Långören, Lovisa, Nyland,  (1 ha)
 Långören, Pyttis, Kymmenedalen,  (3 ha)

Sverige 

 Långören (naturreservat), Sundsvalls kommun, 
 Långören, en del av Fälön Östhammars kommun, 
 Långören, Blekinge, en ö i Blekinge län,

Se även
Långör
Långön
Lågören
Skarvs Långören
Långörsgrundet